Сезон 1914—1915 у Серії А — 18-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Брюль Санкт-Галлен.

Схід 

Додатковий матч

|}

Центр А

Центр В

Захід

Півфінали 

|}
†Результат опротестований командою «Брюль Санкт-Галлен» та анульований.

Перегравання

|}

Фінал 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1915
Швейцарія
Швейцарія